Azara est un prénom masculin et féminin.

Patronyme 
Le nom d’Azara est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Eusebio Bardají Azara (1776-1842), diplomate et homme politique espagnol.
 Jo-El Azara, de son vrai nom Joseph Loeckx (1937-2023), auteur de bandes dessinées belge.
 José Nicolás de Azara (1730-1804), diplomate espagnol.
 Félix de Azara ou Féliz Manuel de Azara (1746-1821), naturaliste, frère du précédent.

Toponyme 
 Azara municipalité de la province d'Huesca, Espagne.

Sciences 
 Azara, genre de la famille des Salicaceae.

Voir aussi 
 Hazaras

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme